Sept navires de la Royal Navy ont été nommés HMS Rover :
 le  était un sloop-of-war de 16 canons, anciennement le Cumberland américain. Les Britanniques le capturèrent en 1779, avant de le perdre temporairement aux Français en 1780, puis de le reprendre en 1781 ; il a fait naufrage plus tard cette année-là.
 le  était un sloop de 16 canons lancé en 1796 et naufragé en 1798.
 le  était un brick-sloop de classe Cruizer de 18 canons lancé en 1808 et vendu en 1828.
 Le HMS Rover devait être un sloop de 18 canons. Il a été commandé en 1829, mais sa conception a été révisée, et il a été ré-commandé comme le HMS Rover suivant.
 Le  était un sloop de 18 canons, lancé en 1832 et démantelé en 1845.
 Le  était un brick de 16 canons, lancé en 1853 et vendu en 1862 à la marine prussienne qui l'a mis en service sous le nom de SMS Rover.
 Le  était une corvette en fer à hélice, lancée en 1874 et vendue en 1893.
 Le  est un sous-marin de classe Rainbow lancé en 1930 et vendu à la casse en 1946.

Rover